Вовченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Вовченко, Виталий Владимирович (род. 1942) — генерал-майор.
 Вовченко, Григорий Данилович (1906—1984) — советский химик, директор МИТХТ.
 Вовченко, Даниил Максимович (род. 1996) — российский хоккеист.
 Вовченко, Иван Антонович (1905—1976) — советский военачальник, генерал-майор.
 
 Вовченко, Фёдор Яковлевич (1912—1981) — овцевод-селекционер, Герой Социалистического Труда.